Laochang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Laochang (socken i Kina, Yunnan), 
 Laochang (socken i Kina, Sichuan), 
 Laochang Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar